San Juan del Río bezeichnet folgende mexikanische Municipios:

* Municipio San Juan del Río (Durango)
 Municipio San Juan del Río (Oaxaca)
Municipio San Juan del Río (Querétaro)

San Juan del Río ist zudem der spanische Name des galicischen Municipio (Concello) San Xoán de Río.